

Toponyme 

 Amitié, un village du nord de l'île Maurice.

Autres 
Amitié peut aussi désigner :
 amitié, une inclination réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille ;
 amitié, un concept philosophique important, notamment en éthique ;
 Amitié (When a Feller Needs a Friend), un film américain, réalisé par Harry A. Pollard, sorti en 1932.